— японский и монегасский автогонщик, выступавший в Формуле-1 с  по  годы и в 2014 году. Принял участие в двух этапах сезона 2017/2018 Формулы E под гоночной лицензией Монако. Двукратный чемпион мира по автогонкам на выносливость (2019/2020 — в классе LMP1, 2021 — в классе гиперкаров), победитель 24 часов Ле-Мана (2021).

Гоночная карьера 

Начало карьеры
Камуи начал свою гоночную карьеру в 1996 году, попробовав себя в картинговых соревнованиях. Постепенно молодой пилот всё уверенней чувствовал себя в подобных соревнованиях, в какой-то момент начав побеждать в отдельных гонках: начав с мелких региональных гонок Кобаяси постепенно стал побеждать и в различных чемпионатах Японии. Успехи молодого пилота отметили руководители автоспортивной программы концерна Toyota, пригласив Камуи сначала в свою гоночную школу (где японец пробыл три сезона — в 2001-03 годах), а после её успешного окончания выступив одним из спонсоров и менеджеров пилота.

В 2002 году Кобаяси дебютировал в гонках формульного типа, выйдя на старт японского первенства Формула-Toyota. Уроженец Амагасаки быстро привык к новой для себя технике и уже на следующий год входил в число лидеров этой серии по стабильности результатов, в итоге закончив чемпионат на второй строчке личного зачёта. Оценив прогресс молодого японца, менеджмент накануне сезона-2004 решил испытать его европейскими сериями, устроив Камуи в двухлитровые первенства Формулы-Рено. Кобаяси сравнительно быстро справился со всеми новыми особенностями гонок: быстро выучив новые трассы и преодолев языковой барьер он уже в первый сезон выиграл несколько гонок в итальянском первенстве, а через сезон отметился титулами как в первенстве Италии, так и в еврокубке, отметившись победами в 12 из 31 гонки сезона.

Не имея целью довести Кобаяси до верхних ступеней европейской автоспортивной иерархии как можно быстрее, менеджмент отправляет японца в 2006-07 годах в очень сильную по составу Евросерию Формулы-3, где Камуи получает шанс проявить себя на фоне Себастьяна Феттеля, Ромена Грожана и Нико Хюлькенберга. Камуи быстро находит подход к новой машине, регулярно финиширует в очковой зоне, несколько раз бывает на подиуме и, в итоге, заканчивает год на восьмой строчке общего зачёта, совсем немного уступив другому подопечному Toyota: Кадзуки Накадзиме, имевшего к тому моменту за плечами уже два года выступлений в чемпионате Японии на аналогичной технике. В 2007 году Камуи настраивается на борьбу за призовые места в личном зачёте, выигрывает свою первую гонку в серии, но оказывается недостаточно стабильным, чтобы занять место выше четвёртого, будучи в состоянии как дважды финишировать на подиуме в рамках одного этапа, так и пять гонок подряд не попадать в очковую зону.

2008-12
Локальная неудача в последний год в Формуле-3 никак не повлияла на менеджмент пилота: в 2008 году Камуи был предоставлен шанс попробовать себя в сериях на технике GP2: сначала в азиатском первенстве, а затем и в основном. Команда DAMS предоставила Кобаяси вполне конкурентоспособную технику, но стабильность результатов японца оставляла желать много лучшего и если в азиатском первенстве количество ошибок ещё как-то удавалось сводить к минимуму и за два сезона Камуи выиграл там четыре гонки и по итогам чемпионата-2008/09 стал чемпионом (правда при отсутствии в том сезоне всех основных конкурентов), то в основном первенстве сначала для японца было большой проблемой просто финишировать, а когда с ненадёжностью удавалось справляться, то японец слишком часто оказывался вне борьбы за зачётные баллы. В итоге за четыре десятка стартов в серии он лишь девять раз попадал в очковую группу (при этом выиграв одну гонку) и десять раз прекращал борьбу досрочно.

Позиции Кобаяси в программе Toyota всё больше слабели, но осенью 2009 года японец вытянул свой счастливый билет: в подразделении Toyota в Формуле-1 из-за последствий серьёзной аварии в квалификации перед Гран-При Японии выбыл из строя один из боевых пилотов Toyota Тимо Глок, а на его замену было решено пригласить Камуи, к тому моменту уже закончившего сезон в GP2. Пара лет работы различной тестовой работы с командой в сочетании с неплохим автомобилем положительно сказались на дебюте японца: в первом же своём Гран-при он квалифицировался одиннадцатым, а уже в своей второй гонке: на Гран-при Абу-Даби, набрал первые очки, опередив и опытного напарника по команде Ярно Трулли и Кими Райкконена на Ferrari. За два боевых уик-энда в Формуле-1 Камуи заметно улучшил к себе отношение как в программе Toyota, так и у многих потенциальных спонсоров и работодателей, а потому, когда осенью японский концерн принял решение свернуть свою программу в чемпионате мира, Кобаяси сравнительно легко нашёл себе место боевого пилота в другой команде.

Новым местом работы японца стала команда Sauber, также в этот период пребывавшая в поиске вариантов своего развития после окончания сотрудничества с BMW. Кобаяси удачно вписался в новый коллектив, демонстрируя стабильные и достаточно высокие результаты. После не слишком удачного начала сезона (шесть сходов на первых восьми Гран-при) Камуи стал регулярно набирать очки и, в итоге, сначала выиграл внутрикомандное противостояние у Педро де ла Росы, а затем неплохо проявил себя и на фоне потенциально более быстрого Ника Хайдфельда. В итоге, когда в межсезонье Петер выбирал кого из этой троицы оставить боевым пилотом вместе с протеже новых спонсоров — мексиканцем Серхио Пересом, выбор пал именно на японца.

Постепенно швейцарская команда изыскала внутренние резервы и стала заметно улучшать свой болид: в 2011 году Кобаяси и постепенно прогрессирующий Перес всё чаще боролись на грани очковой зоны, а спустя год и вовсе стали одними из претендентов на подиумные позиции. Заметно прибавивший в стабильности мексиканец даже пару раз мог выиграть гонки, но оступался в последний момент, а Камуи выступал чуть скромнее, лишь раз добравшись до подиумной позиции в гонке (правда на Гран-при Японии), а также отметившись лучшем кругом китайской гонке.

2013-14
Накануне сезона-2013 Sauber отказался от услуг Кобаяси, предпочтя ему проведшего накануне неплохой сезон в Force India Нико Хюлькенберга. Камуи пробовал найти себе место в других командах, но в итоге лишь договорился с Ferrari об участии в их полузаводской команде в гонках на выносливость. В июне, пилотируя вместе с Оливье Береттой и Тони Виландером Ferrari 458 Italia японец дебютировал в суточном марафоне на трассе Сарта. Интернациональный экипаж финишировал пятым в своём классе. В оставшийся период года Кобаяси некоторое время боролся за подиум общего зачёта своего класса в FIA WEC, но ни в паре с Виландером, ни в паре с Физикеллой Камуи не показывал должной стабильности результатов, в итоге оказавшись лишь седьмым в классификации. Также в том году японец принял участие в одном из этапов азиатского первенства ле-мановских прототипов. В межсезонье Ferrari предлагала Кобаяси продлить контракт, но он предпочёл вернуться в Формулу-1 в качестве боевого пилота, пусть и в одной из слабейших команд пелотона. Решение мало себя оправдало — Камуи провёл 15 из 19 гонок сезона, но не сумел ни разу финишировать выше тринадцатой позиции. Постепенно усугублявшиеся финансовые проблемы Caterham привели не только к проблемам со скоростью у их машины, но и к пропуску японцем трёх Гран-при — на два не приехала сама организация, а на третьем Кобаяси по финансовым соображениям отстранили от пилотажа, предпочтя ему одного из протеже новых спонсоров.

Результаты выступлений

Статистика

GP2 Asia 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

GP2 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты длинных (субботних) гонок, во второй — спринтерских (воскресных) гонок.

Формула-1 

|-
!
! Panasonic  Toyota Racing
! Toyota  TF109
! Toyota  RVX-09 2,4 V8
! 

||||||

|-
!
! BMW Sauber  F1 Team
! Sauber  C29
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

||

|-
!
! Sauber F1 Team
! Sauber  C30
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

||

|-
!
! Sauber F1 Team
! Sauber  C31
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

|-
!
! Caterham  F1 Team
! Caterham  CT05
! Renault F1-2014Energy V6
! 

||

|}

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт   

 
 
 

Родившиеся в Амагасаки
Картингисты
Автогонщики Японии
Автогонщики Монако
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Нидерландской Формулы-Рено
Пилоты Азиатской Формулы-Рено
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты GP2 из Японии
Пилоты GP2 Asia
Чемпионы GP2 и GP2 Asia
Пилоты Формулы-1 из Японии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toyota
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Caterham
Обладатели подиума в Формуле-1
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты ART Grand Prix
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Японии
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы E из Монако
Пилоты Формулы E, не набиравшие очков